Moores est un patronyme porté notamment par :

 David Moores (1946-2022), chairman (1991-2007) et président honoraire à vie du Liverpool Football Club ;
 Dick Moores (1909-1986), artiste de comic strip américain ;
 Frank Moores (1933-2005), homme politique canadien.